Phosphatanalyse ist 
 in der Chemie jede Methode zur qualitativen oder quantitativen Bestimmung von Phosphaten beziehungsweise Phosphor, siehe Phosphor#Nachweis
 in der Landwirtschaft eine regelmäßige Bodenuntersuchung zur Feststellung des Düngebedarfs, siehe Bodenuntersuchung#Düngebedarf